N est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.

Employée seule, la lettre N prend différentes significations selon le contexte.

Arts et culture

Cinéma 
 Monsieur N. est un film d'Antoine de Caunes, sorti en 2003.
 N. est une web-série de Stephen King, diffusée en 2008 et publiée ensuite dans le recueil de nouvelles Juste avant le crépuscule.

Manga 
 N, alias Near, est un des pseudonymes de Nate River dans le manga Death Note.

Jeux 
 N est un jeu vidéo gratuit récompensé en 2005 par un prix à l'Independent Games Festival.
 N est un personnage du jeu vidéo Dofus apparu dans l'épilogue de l'extension Frigost, l'Île de Sakai.
 N est un personnage du jeu vidéo Pokémon Noir et Blanc.

Musique 
 N est le nom de scène de Cha Hak-yeon, un chanteur sud-coréen du boys band VIXX.
 N est le titre d'un album de Norther.
 N est le titre d'un album du groupe ZONE (2004).
 N est le titre d'un album de la chanteuse de J-Pop, Nano (2013).
 N (pour « Haine ») est le titre d'une chanson de Nuttea (interprétée avec Akhenaton de IAM), qui fait partie de son album Un signe du temps.

Modélisme 
 L'échelle N est l'une des normes du modélisme ferroviaire. Elle correspond au 1:160. Son nom vient de l'initiale du nombre de millimètres d'écartement des rails d'une voie normale : neuf. L'initiale est la même dans de nombreuses langues : nine en anglais, neun en allemand, etc.

Sciences

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le N indique un objet céleste qui a été découvert entre le  et le .

Biologie 
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, la lettre N désigne l'asparagine.

Informatique 
 « \n » désigne la fin d'une ligne dans un fichier texte sous Unix.
 WiFi N désigne la norme IEEE 802.11n de transmission sans fil.

Mathématiques 
 , parfois noté simplement N, désigne l'ensemble des entiers naturels.
 La variable ou la constante n est souvent utilisée pour représenter le nombre des éléments d'une structure de données.

Phonétique 
 [n] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne nasale alvéolaire voisée.
 [ɴ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne nasale uvulaire voisée.
 [ɳ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne nasale rétroflexe voisée.
 [ɲ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne nasale palatale voisée.
 [ŋ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne nasale vélaire voisée.

Physique - Chimie 
 n (minuscule) est un nom de variable, qu'on attribue notamment :
 au nombre de moles (quantité de matière),
 au nombre quantique principal.
 N peut représenter le nombre de neutrons ; il est alors égal à A-Z (nombre de masse moins le numéro atomique).
 N est le symbole de l'azote, élément chimique autrefois appelé nitrogène (voir la liste des éléments chimiques).
 N est la lettre attribuée à la couche électronique (d'un noyau atomique) de nombre quantique principal .

Unités 
 n (minuscule) est le préfixe du SI signifiant nano (10).
 N est le symbole du newton.

Divers 
 Voir de N0 à N99

Nom propre 
 N (aéronautique) a servi à la dénomination de certaines escadrilles de l'armée de l'air française, dont la flotte était composée d'appareils Nieuport (les unités aériennes de l'Armée de l'air Française portaient les initiales des avions affectés).

Vie pratique 
 Signalisation routière :
 La lettre N est le code international des automobiles venant de Norvège.
 N est utilisée dans la dénomination des voies de circulation en France pour désigner les routes nationales.
 nº est l'abréviation courante de numéro.
 N est l'abréviation courante de nord.
 On écrivait jadis N** pour désigner une personne sans la nommer.

Philosophie 
 N est le symbole du nihilisme (un N à l'envers dans un cercle)

Autres 
 N était l'abréviation latine du prénom Numerius.
 n désigne un niveau hiérarchique : l'expression « n + 1 » désigne un supérieur hiérarchique direct (« mon chef »), « n + 2 » désigne le supérieur du supérieur (« le chef de mon chef »), …

Symbole chimique